Gould kan syfta på bland andra:

 Aidan Gould
 Alexander Gould (född 1994), amerikansk skådespelare
 Andrew Gould
 Arthur R. Gould (1857–1946), amerikansk politiker och affärsman
 Augustus Addison Gould (1805–1866), amerikansk zoolog
 Benjamin Apthorp Gould (1824–1896), amerikansk astronom
 Billy Gould
 Dana Gould
 Elgin Gould (1860–1915), kanadensisk samhällsvetare
 Elliott Gould (född 1938), amerikansk skådespelare
 Elizabeth Gould
 Georgia Gould
 Glenn Gould (1932–1982), kanadensisk pianist
 Harold Gould
 Horace Gould
 Jason Gould
 Jay Gould (1836–1892), amerikansk finansiär 
 Joe Gould
 John Gould (1804–1881), brittisk zoolog
 Kenneth Gould
 Martin Gould
 Morton Gould
 Shane Gould
 Nolan Gould (född 1998), amerikansk skådespelare
 Rodney Gould
 Stephen Jay Gould (1941–2002), amerikansk paleontolog och författare